Beijing International Challenger 2011 — второй розыгрыш ежегодного профессионального международного теннисного турнир, проводимый ITF в рамках своего женского тура и ATP в рамках своего тура Challenger в столице Китая — Пекине.

Соревнования прошли с 1 по 7 августа.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Франко Шкугор
 женский одиночный разряд —  Дзюнри Намигата
 мужской парный разряд —  Пьер-Людовик Дюкло /  Артём Ситак
 женский парный разряд —  Сунь Шэннань /  Чжан Шуай

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Фаррух Дустов обыграл  Ян Цзунхуа со счётом 6-1, 7-64.

Женщины 

 Се Шувэй обыграла  Куруми Нару со счётом 6-2, 6-2.
 Се Шувэй выигрывает 2й турнир в сезоне и 19й за карьеру в туре федерации.
 Куруми Нара уступает свой 1й финал в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

Парные турниры

Мужчины 

 Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана обыграли  Харри Хелиёваару /  Микаэля Рюдерстедта со счётом 6-74, 6-3, [10-3].

Женщины 

 Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань обыграли  Татьяну Лужанскую /  Чжэн Сайсай со счётом 6-2, 6-3.

См. также 
 Beijing International Challenger
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Китай
Август 2011 года
Beijing International Challenger 2011